Долгое озеро:
 Долгое озеро — озеро в Красносельском районе Санкт-Петербурга
 Долгое озеро — озеро в Приморском районе Санкт-Петербурга